est une expression signifiant « maîtresses » en anglais. Elle peut faire référence à :

 , série télévisée anglaise diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .